Province de la Comoé är en provins i Burkina Faso.   Den ligger i regionen Cascades, i den sydvästra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Ouagadougou. Antalet invånare är .

Följande samhällen finns i Province de la Comoé:

 Banfora

Omgivningarna runt Province de la Comoé är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Province de la Comoé är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är mars, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är augusti, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Cascades, Burkina Faso